Bohumil Vít Tajovský (1912-1999) – presbitero cattolico ceco
 Jozef Gregor Tajovský (1874-1940) –  poeta e scrittore slovacco
 Karel Tajovský (...) – biologo ceco